Тадеуш Калиновский (; ) — польский актёр театра и кино.

Биография 
Родился в 1915 году в Лайбнице. Учился в Краковской консерватории, в 1934—1939 годах был исполнителем песен. В 1939 году принимал участие в боях против вторгшихся немцев. Во время оккупации жил в Кракове и Варшаве, участвовал в конспиративных концертах.

В 1946—1947 годах учился в Студии драмы при Театре имени Станислава Выспянского в Катовице и играл там в эпизодических ролях. На сезон 1947—1948 годов был приглашён в Театр имени Стефана Жеромского в Кельце, в 1948—1951 годах выступал в Театре имени Юлиуша Словацкого в Кракове. В 1952—1958 годах играл во вроцлавских театрах, а с 1958 года и до конца жизни (с перерывом на 1962—1963 годы, когда он играл в Театре Заглембы в Сосновеце) — в Театре имени Станислава Выспянского в Катовице.

Умер от сердечного приступа 22 августа 1969 года во время отпуска. Похоронен на французском кладбище в Катовице.

Избранная фильмография 
 1958 — Пепел и алмаз/ Popiół i diament — Вейхерт
 1962 — Как быть любимой/ Jak być kochaną — актёр Петерс
 1962 — Красные береты / Czerwone berety — сержант Феликс Кудасько
 1966—1970 — Четыре танкиста и собака/ Czterej pancerni i pies — полковник (впоследствии — генерал) Тадеуш. Так как последние серии снимались в 1970 году, уже после смерти актёра, завершать работу над этой ролью пришлось Юзефу Новаку
 1968 — Ставка больше, чем жизнь/ Stawka większa niż życie — крайсляйтер в 3-й серии
 1969 — Девичий заговор/ Rzeczpospolita babska — генерал
 1969 — / Znicz olimpijski — капитан «Шаротка»

Примечания

Ссылки 
 FilmPolski.pl — Tadeusz Kalinowski

Киноактёры Польши